Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходили со 2 по 8 февраля. Турнир смешанных пар проводился в программе Олимпийских игр во 2-й раз. В нём принимали участие 10 национальных сборных — хозяева и девять, определённых в результате квалификации на Игры.

Все матчи проходили в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Олимпийскими чемпионами в соревнованиях смешанных пар стал итальянский дуэт Стефания Константини / Амос Мозанер, победивший в финале норвежцев Кристин Моэн Скаслиен / Магнус Недреготтен со счётом 8:5 (Стефания Константини стала самым молодым олимпийским чемпионом по кёрлингу в истории — на день финала ей было 22 года; также сборная Италии установила «вечный» рекорд турниров по кёрлингу среди смешанных пар на Олимпиадах, выиграв все 11 матчей на турнире). Бронзовые медали выиграла шведская пара Альмида Де Валь / Оскар Эрикссон, победившая в матче за третье место сборную Великобритании в составе Дженнифер Доддс / Брюс Моуэт.

Время начала матчей указано местное (UTC+8).

Медалисты

Формат турнира 
На групповом этапе сборные играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 4 лучших команды выходят в этап плей-офф, где разыгрывают медали по олимпийской системе. Каждый матч состоит из 8 эндов. В случае ничейного результата назначается дополнительный экстра-энд.

Правила расстановки команд в турнирной таблице 
Из Правил кёрлинга:
C9. Положение команд / Тестовые броски в дом
(a) До окончания кругового этапа соревнования команды с одинаковым количеством побед и поражений занимают одинаковые места, а в таблице указываются в алфавитном порядке по их трёхбуквенному коду. Команды, которые ещё не играли, указываются последними без места, упорядоченные по их трёхбуквенному коду.
(b) По завершении кругового этапа используются следующие критерии (по порядку):
(i) Команды занимают места в соответствии с их количеством побед и поражений;
(ii) Если две команды имеют одинаковые показатели побед и поражений, то команда, выигравшая их личную встречу, занимает место выше;
(iii) Если три или более команд имеют одинаковые показатели побед и поражений, то положение определяется личными встречами между всеми этими командами (если эта процедура не обеспечивает окончательной расстановки для всех команд, то положение между так и оставшимися равными командами определяется результатами матчей между этими командами);
(iv) Для всех команд, положение которых не может быть окончательно определено с помощью (i) или (ii) или (iii), расстановка определяется с помощью значения тестовых бросков в дом (DSC).

Составы 
Составы команд:

Соревнование

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 При одинаковом количестве побед пары команд Норвегия — Великобритания, Швеция — Канада, Швейцария — США, Китай — Австралия ранжированы по результату личной встречи

«PP» — «пауэр плэй», см. :en:Power play

Сессия 1 
2 февраля, 20:05

Сессия 2 
3 февраля, 9:05

Сессия 3 
3 февраля, 14:05

Сессия 4 
3 февраля, 20:05

Сессия 5 
4 февраля, 8:35

Сессия 6 
4 февраля, 13:35

Сессия 7 
5 февраля, 9:05

Сессия 8 
5 февраля, 14:05

Сессия 9 
5 февраля, 20:05

Сессия 10 
6 февраля, 9:05

Сессия 11 
6 февраля, 14:05

Сессия 12 
6 февраля, 20:05

Сессия 13 
7 февраля, 9:05

Плей-офф

Полуфиналы 
7 февраля, 20:05

Матч за 3-е место 
8 февраля, 14:05

Финал 
8 февраля, 20:05

Итоговое положение команд 

(источник: )

Примечания

Ссылки 
 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (турнир смешанных пар) 
 Календарь турнира Пекин 2022
 2022 Winter Olympics - Mixed Doubles - Curlingzone

Видео 

 2 февраля, 15:00, групповой этап, сессия 1
 Китай — Швейцария
 Норвегия — Чехия
 Австралия — США
 Швеция — Великобритания
 3 февраля, 4:00, групповой этап, сессия 2
 Австралия — Китай
 США — Италия
 Швеция — Чехия
 Великобритания — Канада
 3 февраля, 9:00, групповой этап, сессия 3
 Италия — Швейцария
 США — Норвегия
 3 февраля, 15:00, групповой этап, сессия 4
 Китай — Швеция
 Норвегия — Канада
 Чехия — Австралия
 Швейцария — Великобритания
 4 февраля, 3:30, групповой этап, сессия 5
 Италия — Норвегия
 Швеция — Австралия
 Канада — Швейцария
 4 февраля, 8:30, групповой этап, сессия 6
 Великобритания — Австралия
 Китай — Канада
 Чехия — Италия
 Швеция — США
 5 февраля, 4:00, групповой этап, сессия 7
 Швейцария — Швеция
 Австралия — Норвегия
 5 февраля, 9:00, групповой этап, сессия 8
 Австралия — Италия
 Китай — США
 Чехия — Великобритания
 Швеция — Канада
 5 февраля, 15:00, групповой этап, сессия 9
 США — Канада
 Норвегия — Китай
 Чехия — Швейцария
 Великобритания — Италия
 6 февраля, 4:00, групповой этап, сессия 10
 Великобритания — Китай
 США — Чехия
 6 февраля, 9:00, групповой этап, сессия 11
 Италия — Китай
 Австралия — Швейцария
 Норвегия — Швеция
 Канада — Чехия
 6 февраля, 15:00, групповой этап, сессия 12
 Канада — Австралия
 Швейцария — США
 7 февраля, 4:00, групповой этап, сессия 13
 Канада — Италия
 Чехия — Китай
 Швейцария — Норвегия
 США — Великобритания
 7 февраля, 15:00, плей-офф, полуфиналы
 полуфинал 1, Италия — Швеция
 полуфинал 2, Норвегия — Великобритания
 8 февраля, 9:00, плей-офф, матч за 3-е место
 матч за 3-е место, Швеция — Великобритания
 8 февраля, 15:00, плей-офф, финал
 финал, Италия — Норвегия